Way Out West bezeichnet:

 einen Film mit Laurel und Hardy aus dem Jahr 1937, deutscher Titel Zwei ritten nach Texas
 Way Out West (Musikprojekt), britisches Duo von House-Produzenten
 Way Out West (Surfband), deutsche Surfband
 Way Out West (Jazzgruppe), australische Jazzgruppe
 Way Out West Festival, schwedisches Musikfestival

Musikalben:
 Album des Jazzmusikers Sonny Rollins aus dem Jahr 1957
 Album der Künstlerin Mae West aus dem Jahr 1966